Яроцин () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Нисковский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 5510 человек (на 2005 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Домостава
 Гольце
 Яроцин
 Каты
 Кутылы
 Майдан-Гольчаньски
 Мостки
 Шиперки
 Шведы
 Зьдзяры

Соседние гмины 
 Гмина Харасюки
 Гмина Янув-Любельски
 Гмина Пышница
 Гмина Улянув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подкарпатского воеводства